La route départementale 43, ou RD 43, ou D43, est située :
 dans le département du Finistère, elle relie Gourlizon à Cléden-Cap-Sizun
 dans le département des Yvelines, elle relie Ecquevilly aux Mureaux

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes du Finistère
 Routes des Yvelines

043